Kitzmiller – miasto w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym nazwisku:
 John Kitzmiller – amerykański aktor filmowy